Свидно  — топоним:

Беларусь 
 Свидно — деревня, Дуниловичский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Свидно — деревня, Логойский сельсовет, Логойский район, Минская область
 Свидно — озеро в Поставском районе Витебской области